Die Marsh & McLennan Apawamis Open 2003 fanden vom 8. bis 13. Januar 2003 in Rye, New York, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Das Endspiel bestritten die an Position zwei gesetzte Rebecca Macree und die an Position drei gesetzte Natalie Grinham, das Grinham mit 9:0, 9:5, 5:9 und 9:1 gewann.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2003
WSA World Tour 2002/03